Рок-о́пера () — жанр рок-музыки. Возник в конце 1960-х годов; по мнению некоторых музыковедов, является разновидностью мюзикла.

Рок-оперы представляют собой музыкально-сценические произведения, где в ариях, исполняемых множеством вокалистов по ролям, раскрывается сюжет оперы. При этом по музыке арии написаны в стиле рок, на сцене могут вместе с солистами присутствовать гитаристы и прочие рок-музыканты.

Рок-оперы могут быть как единоразовой записью, так и постоянно действующим представлением с постоянным или меняющимся составом исполнителей. Часто для записи или живого исполнения рок-опер на главные роли приглашают солистов из известных групп. Наличие ролей и сюжета отличает рок-оперы от простого концептуального альбома.

История 
Жанр рок-оперы возник в 1960-х годах. Основоположником жанра и изобретателем самого термина «rock opera» считается Пит Таунсенд, лидер рок-группы The Who. Именно этот коллектив в 1969 году выпустил альбом «Томми» (Tommy), на обложке которого впервые значилось название нового жанра. Однако исторически первооткрывателями жанра может считаться британская группа The Pretty Things с концептуальным альбомом «S.F. Sorrow», записанным в 1967 и вышедшем в 1968 году, но не имевшем, в отличие от «Томми», оглушительного коммерческого успеха.

Известные рок-оперы

За рубежом 

 «S. F. Sorrow» (1968) — группа The Pretty Things
 «Tommy» (1969) — группа The Who
 «Иисус Христос — суперзвезда» (1971) — Эндрю Ллойд Уэббер, Тим Райс
 «Квадрофения» (, 1973) — группа The Who
 «The Wall» (1979) — группа Pink Floyd
 «Freudiana» — Эрик Вульфсон
 «Operation: Mindcrime» (1988) — группа Queensryche
 «Streets: A Rock Opera» (1991) — группа Savatage
 «The Final Experiment» (1994) — Ayreon
 «Into the Electric Castle» (1998) — Ayreon
 «Nostradamus» (2001) — Николо Коцев
 «Avantasia» (2001—2002) — Тобиас Саммет (Edguy)
 «American Idiot» (2004) — Green Day
 «The Human Equation» (2004) — Ayreon
 «The Black Parade» (2006) — My Chemical Romance
 «Nostradamus» (2008) — Judas Priest
 «Рипо! Генетическая опера» (2008)
 «She» (2008) — проект Caamora Клайва Нолан
 «21st Century Breakdown» (2009) — Green Day
 "Моцарт. Рок-опера " (2009) — Dove Attia et Albert Cohen
 «Человек-паук: Погасить тьму» (2011) — Стэн Ли
 «Lačplēsis» (2013) — группа Autobuss Debesis (Bus in the Sky)
 «Beloved Antichrist» (2018) — Therion

в СССР и России 
Русскоязычные рок-оперы представлены рядом произведений советского периода:
 «Орфей и Эвридика» (1975) Александра Журбина
 «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1975) Алексея Рыбникова
 «Юнона и Авось» (1980) Алексея Рыбникова
 «Фламандская легенда» (1982) Ромуальда Гринблата (театр «Рок-Опера»)
 «Стадион» (1985), «Мастер и Маргарита» Александра Градского
 «Алые паруса» А. Богословского (записана ВИА «Музыка» в 1977 году)
 «Улица» (1989) Владимира Преснякова-старшего
 «Белая ворона» (рок-опера, комп. Геннадий Татарченко, один из исполнителей В. Леонтьев)

а также современными произведениями:
 «Жанна д’Арк»
 «Паганини»
 «Кентервильское привидение»
 «Царь-Девица»
 «Ангел Мести» Сергея Ефимова и Дарьи Достоваловой
 «Эльфийская рукопись» (2004) — группа Эпидемия
 «Эльфийская Рукопись: Сказание на все времена» (2007) — группа Эпидемия
 «Парфюмер» (2007) Игоря Демарина
 «Мастер и Маргарита» (2009) Александра Градского
 «Дорога без возврата» (2009) — группа ESSE
 «Последнее испытание» (2009) Антона Круглова и Елены Ханпиры
 «Ангел мести» (2010) — группа «Голос Неба»
 «TODD» (2012—2013) — группа «Король и Шут»
 «Сокровище Энии» (2014) — группа «Эпидемия»
 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2016) — группа Power Tale
 «Пугачев» (Рок-Синдром, Сергей Есенин) (2016) — Рок-Синдром — «Пугачов — музыка бунтарей» на полный текст драматической поэмы Сергея Есенина «Пугачов», 1922 (через «О», согласно орфографическим правилам тех лет)
 «Окситания» — проект Margenta в рамках проекта «Династия Посвящённых»
 «Легенда Ксентарона» (2018) — группа «Эпидемия»
 «Огненный Бог Марранов» (2019) — группа Power Tale
 «Орфей» (2020—2021) — рок-опера Ольги Вайнер, сюжетом которой стало объединение мифа об Орфее и Эвридике и мифа о похищении Персефоны

Особенности рок-опер в СССР и России 

Алексей Рыбников позиционирует свои произведения как «современную оперу», Виктор Аргонов определил жанр своей оперы «2032: Легенда о несбывшемся грядущем» как оперу в стиле техно. Вместе с тем, общей особенностью большинства перечисленных произведений является крупная форма, наличие как вокальных, так и речевых и инструментальных участков, философская и историческая направленность, связь с русскими классическими традициями (в особенности у Рыбникова и Артемьева).

В последнее время на территории России стали популярными фолк-рок-оперы, такие как оперы рок-ордена «Тампль» («Тампль», «Жанна д’Арк») и другие, а также по мотивам произведений фэнтези «Дорога без возврата».

Существенное отличие произведений советского периода заключается в широкой известности, которую они получили, тогда как современные произведения жанра являются камерными постановками, . Так, опера Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» писалась автором почти 30 лет, но её выход в 2007 году на двойном CD-альбоме практически , несмотря на мировую известность автора.

Постановки в этом жанре, как правило, реализуются антрепризно или в театрах других направлений — драматических, в лучшем случае музыкальных. Единственный театр на территории Российской Федерации, специализирующийся на рок-операх, это Санкт-Петербургский театр «Рок-опера».

См. также 
 Концептуальный альбом
 Мюзикл

Примечания

Ссылки 

Жанры оперы